Mimommata är ett släkte av skalbaggar. Mimommata ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mimommata